Gismondi ist der Familienname folgender Personen:

 Flavio Gismondi (* 1989), italienischer Popsänger
 Italo Gismondi (1887–1974), italienischer Architekt
 Michele Gismondi (1931–2013), italienischer Radrennfahrer
 Pietro Gismondi (1913–1986), italienischer Jurist
 Tommaso Gismondi (1906–2003), italienischer Bildhauer